Die Liste von Zivilrechtskodifikationen erfasst grundlegende Gesetzgebungsakte auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts einschließlich des zugehörigen Kollisionsrechts. Gibt es offizielle Fassungen in verschiedenen Sprachen, so sind grundsätzlich alle erfasst.

Anmerkungen:

Literatur 
Obligationen- und Mobiliarsachenrecht:
 
Familienrecht:
 
Erbrecht:

Weblinks 
 Erben International e. V.

Zivilrechtskodifikationen